Naturpark kan avse:
 Naturpark (naturområde) – ett skyddat kulturlandskap för att bevara områdets natur i tyskspråkiga områden
 Naturpark (parktyp) – inom svensk samhällsplanering avser ett naturområde som bevaras nära bostadsområden
 Naturreservat – ett skyddat naturområde

Se även
 Naturområde